Станислав Шуляк:
 Шуляк, Станислав Иванович (род. 1960) — российский писатель, драматург и литературный критик.
 Шуляк, Станислав Николаевич (род. 1962) — украинский военачальник, командующий внутренними войсками МВД Украины (2012—2014), генерал-лейтенант.